Кропо́ткин — русская фамилия, а также топоним.

Носители фамилии 
 Кропоткин, Александр Алексеевич (1841—1886) — математик, популяризатор астрономии, брат П. А. Кропоткина.
 Кропоткин, Алексей Иванович (1816—1903) — московский обер-полицмейстер, лужский уездный предводитель дворянства.
 
 Кропоткин, Василий Петрович (ум. 1648) — воевода и дворянин московский.
 
 Кропоткин, Никита Иванович — голова во времена правления Ивана Грозного.
 Кропоткин, Николай Дмитриевич (1872—1937) — курляндский и лифляндский вице-губернатор.

Населённые пункты 
 Кропоткин — город в Краснодарском крае России.
 Кропоткин — посёлок городского типа в Бодайбинском районе Иркутской области России.

См. также 
 Крапоткин
 Кропоткины — о княжеском роде 
 Кропоткино — село в Раздольненском районе Крыма
 Кропоткинская — станция метро в Москве 
 Николо-Кропотки — село в Талдомском районе Московской области
 Кропотин